Petersburg (Sankt Petersburg) – miasto w Rosji

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Petersburg – miasto w stanie Alaska, w okręgu Petersburg
 Petersburg – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Menard
 Petersburg – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Petersburg – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Boone
 Petersburg – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Petersburg – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Boone
 Petersburg – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
 Petersburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Petersburg – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Lincoln
 Petersburg – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hale
 Petersburg – miasto w stanie Wirginia
 Petersburg – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Grant
 St. Petersburg – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas
 St. Petersburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Petersburg (ang. Petersburg Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Petersburg (ang. Petersburg Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson

Zobacz też 
 I bitwa pod Petersburgiem – bitwa podczas wojny secesyjnej (9 czerwca 1864) na terenie stanu Wirginia
 II bitwa pod Petersburgiem – bitwa podczas wojny secesyjnej (15-18 czerwca 1864) na terenie stanu Wirginia
 III bitwa pod Petersburgiem – bitwa podczas wojny secesyjnej (2 kwietnia 1865) na terenie stanu Wirginia